Yung-ning-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pumiao (häradshuvudort), Guangxi, 
 Nanning (provinshuvudstad), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar